Казус () в буквален превод от латински е куриозно произшествие, инцидент, представляващ и/или съставляващ обществен интерес.

В юриспруденцията и международното право се разбира като:
 в цивилистиката – въпросът за законосъобразното и правилно решаване на спора;
 в пеналистиката – въпросът за безвиновното причиняване на вреда;
 в международното право – въпросът за повода за изменение на международните отношения (примерно Casus belli и Casus foederis).

Научната дисциплина, занимаваща се с решаването на казуси, се нарича казуистика.

Източници

Вижте също 
 Исус Христос
 Гаврило Принцип
 Хершел Гринспан

Право